Mühlenbek ist der Name verschiedener Bäche:

 Mühlenbek (Flensburg)
 Mühlenbek (Haaler Au), Quellbach der Haaler Au
 Mühlenbek, Bach in Puls (Holstein)
 Mühlenbek (Stör)
 Mühlenbek (Wittensee), Bach zwischen Goosefeld und dem Wittensee
 eine frühere Bezeichnung der Wandse

Mühlenbek ist außerdem der Name eines Ortsteils der Stadt Kellinghusen im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.

Siehe auch:
 Mühlenbeck